Empédocles puede referirse a:

 Empédocles, filósofo griego.
 Empédocles, volcán de Sicilia.
 La Muerte de Empédocles, obra de teatro de Fiedrich Hölderlin.